Поспе́лов — русская фамилия, произошла от прозвища или нецерковного мужского имени Поспел.

Известные носители 
 
 
 

 Поспелов, Валентин Кузьмич (род. 1943) — советский и российский учёный, доктор экономических наук, профессор.
 
 Поспелов, Владимир Петрович (1872—1949) — советский и украинский энтомолог.
 
 Поспелов, Гермоген Сергеевич (1914—1998) — советский учёный в области автоматического управления.
 Поспелов, Глеб Геннадьевич (1930—2014) — советский и российский искусствовед, историк искусства.
 
 
 Поспелов, Евгений Михайлович (1923—2007) — советский и российский топонимист.
 Поспелов, Игорь Гермогенович (1950—2022) — российский математик, член-корреспондент РАН.
 Поспелов, Иоанн Григорьевич (1821—1910) — духовный писатель, проповедник, публицист, мемуарист; протоиерей.
 Поспелов, Константин Сергеевич (1913—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Поспелов, Леонид Николаевич (в монашестве Кирилл; 1876—1953) — епископ РПЦ, архиепископ Пензенский и Саранский.
 
 
 Поспелов, Павел Прохорович (1912—1977) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 
 Поспелов, Сергей Валерьевич (род. 1980) — 3-й руководитель Федерального агентства по делам молодёжи.
 Поспелов, Фёдор Тимофеевич (1759 — после 1824) — писатель, переводчик.



В искусстве 
 Поспелов — старший разведчик, главный герой романа Сергея Алексеева «Долина смерти» («Пришельцы»).